Läkemalvesläktet (Althaea) är ett släkte i familjen malvaväxter med 5 arter. De förekommer i Europa, Asien och Afrika. Några arter odlas som trädgårdsväxter.

De är ettåriga till perenna örter med upprätta eller liggande stjälkar. Blad vanligen flikiga, sällan hela. Blommor i bladvecken, ensamma eller flera tillsammans i en falsk flock. Ytterfoder med 6-12 flikar, förenade vid basen. Foder femflikigt. Krona liten, upp till 2 cm lång. Ståndarrör cylindrisk, hårig. Ståndarknappar purpurbruna. Frukt är en klyvfrukt med klyftformade delfrukter, med stjärnhår.

Släktnamnet Althaea (gr.) betyder läka, hela. 
 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Noter

Externa länkar 

Malvaväxter
Lä Växtindex